Hansfelde – località del comune tedesco di Uckerland
 Hansfelde (oggi Kościanka) – località del comune polacco di Tychowo